Córrego Cambuí é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Cambuí, Córrego
Cambuí